Aröd désigne des localités de Suède :
 Aröd, dans la commune de Kungälv.
 Aröd, dans la commune de Tjörn.

Homonymie de localités